Архиепархия Бургоса (, ) архиепархия-митрополия Римско-католической церкви в Испании. В настоящее время епархией управляет архиепископ-митрополит Франсиско Хиль Эльин.

Клир епархии включает 576 священников (419 епархиальных и 157 монашествующих священников), 401 монаха, 1 301 монахиню.

Адрес епархии: Calle Eduardo Martínez del Campo 18, Apartado 3, 09080 Burgos, España.

Территория 
В юрисдикцию епархии входит 1 001 приход в провинции Бургос, в автономном сообществе Кастилия и Леон в Испании.

Все приходы образуют 15 архипресвитерств, разделенных на 3 деканата.

Кафедра архиепископа-митрополита находится в городе Бургос в церкви Санта Мария.

На территории архиепархии находится известный центр григорианского пения – монастырь Святого Доминика Силосского.

В состав митрополии (церковной провинции) Бургоса входят:
 Архиепархия Бургоса;
 Епархия Бильбао;
 Епархия Витории;
 Епархия Осма-Сории;
 Епархия Паленсии.

История 
Кафедра Бургоса была основана в 1075 году, после окончательного перенесения в город Бургос древней кафедры Оки (или Ауки). Неизвестна тояная дата основания древней епархии. Вероятно епархия Оки была основана в начале III века. Она упоминается в источнике от 589 года, в котором говорится о епископе Астерии, присутствовавшем на III Толедском соборе. В VIII веке, из-за нападений арабов-мусульман, кафедра Оки прекратила существование. На протяжении IX – XI веков на её территории появились различные епархии: Амайя, Вальпуэста, Муньо, Сасамон, Онья и Хармональ.

В 1075 году, по приказу Альфонса VI, короля Леона, древняя кафедра Аука была восстановлена и перенесена в Бургос. 14 марта 1095 года буллой Plurimas quondam Папа Урбан II подтвердил перенесение кафедры Ауки в Бургос, и чуть больше, чем через год, 15 июля 1096 года, другой буллой Postquam apud Nemausum тот же Папа вывел епархию Бургоса из-под юрисдикции митрополии Таррагоны и поставил её в прямое подчинение Святому Престолу.

В 1081 году в Бургосе прошёл поместный собор, на котором, под влиянием бенедиктинцев из Клюни, мосарабский обряд в епархии был окончательно заменен римским обрядом.

В 1221 году новый готический собор заменил прежний в романском стиле, который был построен в 1075 году. В это время епископы Бургоса получили право суда второй инстанции в гражданских и уголовных делах.

На протяжении всего Средневековья Бургос являлся важным этапом на пути паломников в Сантьяго де Компостела, став перекрестком веры и культуры.

22 октября 1574 года епархия Бургоса была возведена в ранг архиепархии-митрополии буллой Universis orbis Папы Григория XIII.

Ординарии епархии

Кафедра Оки 
 Астерий (упоминается в 589 и 597);
 Аманунг (упоминается в 633 и 646);
 Линторий (649 — 656);
 Стеркопий (упоминается в 675 и 688);
 Константин (упоминается в 693).

Кафедра Муньо 
 Севастьян (912 — 931);
 Фруминий (931);
 Василий (931 — 949);
 Веласк (949 — 978);
 Луцидий (978 — 994).

Кафедра Бургоса

Статистика 
На конец 2006 года из 361 021 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 339 360 человек, что соответствует 94,0% от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 581.090 || 581.097 || 100,0 || 886 || 708 || 178 || 655 ||  || 708 || 1.130 || 1.091
|-
| 1959 || 400.125 || 400.130 || 100,0 || 953 || 668 || 285 || 419 ||  || 928 || 1.315 || 990
|-
| 1969 || 357.356 || 357.368 || 100,0 || 939 || 698 || 241 || 380 ||  || 774 || 1.835 || 441
|-
| 1978 || 338.219 || 339.053 || 99,8 || 770 || 568 || 202 || 439 ||  || 570 || 1.549 || 998
|-
| 1990 || 336.206 || 355.287 || 94,6 || 695 || 495 || 200 || 483 ||  || 575 || 1.469 || 996
|-
| 1999 || 334.200 || 345.430 || 96,7 || 606 || 455 || 151 || 551 ||  || 382 || 1.255 || 999
|-
| 2000 || 334.178 || 345.872 || 96,6 || 601 || 454 || 147 || 556 ||  || 367 || 1.087 || 999
|-
| 2001 || 336.000 || 343.722 || 97,8 || 601 || 445 || 156 || 559 || 1 || 396 || 1.249 || 999
|-
| 2002 || 335.743 || 349.722 || 96,0 || 603 || 441 || 162 || 556 || 1 || 416 || 1.261 || 999
|-
| 2003 || 335.743 || 349.722 || 96,0 || 582 || 431 || 151 || 576 ||  || 365 || 1.227 || 1.001
|-
| 2004 || 337.445 || 355.205 || 95,0 || 577 || 431 || 146 || 584 ||  || 332 || 1.264 || 1.001
|-
| 2006 || 339.360 || 361.021 || 94,0 || 576 || 419 || 157 || 589 ||  || 401 || 1.301 || 1.001 
|}

Источники 
 Annuario pontificio за 2007 и предыдущие годы на сайте Сatholic-hierarchy.org , страница  
 Официальный сайт архиепархии Бургоса  
 España Sagrada, tomo XXVI, Madrid 1771 
 Diego de Tejada y Laguardia 
 Границы архиепархии  на сайте gcatholic.org 
 Булла Plurimas quondam , в España Sagrada, tomo XXVI, Madrid 1771, pp. 463–464 
 Булла Postquam apud Nemausum , в España Sagrada, tomo XXVI, Madrid 1771, pp. 464–466 
 Булла Universis orbis , в Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum Taurinensis editio, Vol. VIII, pp. 103–105 
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae , Leipzig 1931, pp. 16–18 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , p. 151; vol. 2 , p. 112; vol. 3 , pp. 142–143; vol. 4 , pp. 123–124; vol. 5, p. 130; vol. 6, p. 134

См. также 
 Собор Санта Мария (Бургос)

Бургос